Репушница је пусто насеље у Србији у општини Књажевац у Зајечарском округу. Према попису из 2011. није било становника (према попису из 2002. такође није било становника). Насеље је 1998. године остало без сталних становника.

Демографија 
У насељу Репушница више нема становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Књажевцу
Насељена места у Зајечарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији
Пуста насеља у Србији